Ка́спский муниципалитет ( k’asp’is municipʼalitʼetʼi; до 2006 года — район) — муниципалитет в Грузии, входящий в состав края Шида-Картли. Находится в центре Грузии, на территории исторической области Внутренняя Картли. Административный центр — Каспи.

История 
Каспский район был образован в 1929 году в составе Горийского округа, с 1930 года в прямом подчинении Грузинской ССР. В 1951—1953 годах входил в состав Тбилисской области. 2 января 1963 года был упразднён, 23 декабря 1964 восстановлен.

Население 
По состоянию на 1 января 2018 года численность населения муниципалитета составила 42 753 жителей, на 1 января 2014 года — 52,6 тыс. жителей.

Согласно переписи 2002 года население района (муниципалитета) составило 52 217 чел. По оценке на 1 января 2008 года — 51,8 тыс. чел., на 1 января 2010 года — 52,6 тыс. чел.

Абсолютное большинство населения муниципалитета составляют грузины — 84,6 %.

Основная часть первого по численности национального меньшинства муниципалитета — азербайджанцев (7,6 %) — проживает в сёлах к востоку от города Каспи: Хидискури (99 %), Чангилари (98 %), Ферма (87 %), Сакадагиано (62 %).

Основная часть второго по численности национального меньшинства муниципалитета — осетин (6,7 %) — расселена на севере муниципалитета на границе с Ахалгорским муниципалитетом Грузии (фактически — Ленингорским районом Южной Осетии). По данным переписи 2002 года осетины составляют абсолютное большинство (более 50 %) в 13 сёлах, в том числе на севере — 12 (Карапила, Нигоза, Сарибари, Хвити, Твауреби, Квемо-Рене, Пантиани, Задианткари, Горака, Земо-Рене, Ваке, Мргвали-Чала) — и 1 — на юге (Цхавери). В 4 сёлах осетины составляют крупнейшее меньшинство (от 24 до 47 %): Гамдлисцкаро, Тогоианткари, Чобалаури, Сакоринтло (все расположены также на севере муниципалитета). Полностью обезлюдело (к 2002 году) 3 села на юге муниципалитета: Зенадриси, Кебаани, Ципори.

Административное деление 
Каспский муниципалитет включает 1 город Каспи и 16 советов ( — сакребуло), в том числе 15 общинных (сельских) советов ( — темис сакребуло) и 1 сельский (деревенский) совет ( — соплис сакребуло):

 Агаянский общинный сельсовет ( — 3425 чел. (перепись 2014 года)
 Ахалкалакский общинный сельсовет ( — 2373 чел.
 Ахалцихский общинный сельсовет ( — 766 чел.
 Гомский общинный сельсовет ( — 1178 чел.
 Доесский общинный сельсовет ( — 2548 чел.
 Земо-Хандакский общинный сельсовет ( — 1675 чел.
 Телианский общинный сельсовет ( — 1475 чел.
 Кавтисхевский общинный сельсовет ( — 2539 чел.
 Кодисцкарский общинный сельсовет ( — 1101 чел.
 Ламисканский общинный сельсовет ( — 1394 чел.
 Метехский общинный сельсовет ( — 2973 чел.
 Окамский общинный сельсовет ( — 4196 чел.
 Самтависский общинный сельсовет ( — 792 чел.
 Квемо-Чальский общинный сельсовет ( — 1630 чел.
 Цинарехский общинный сельсовет ( — 834 чел.
 Ховлеский сельский совет () — 1449 чел. — включает одно село Ховле

Список населённых пунктов 
В состав муниципалитета входит 72 населённых пункта, в том числе 1 город и 71 село:

Достопримечательности 
 На правом берегу реки Лехура на холме на территории села Игоети и Самтависи находится археологический памятник национального значения Граклиани.
 Самтависи — храм Грузинской православной церкви

Примечания

Ссылки 
 краткий путеводитель по району 

Муниципалитеты Грузии
Шида-Картли